Мовзе́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Л’Иль-ан-Додон. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31333.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 50 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 83 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 52 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 42 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 80,8 %, в 1999 году было 77,4 %). Из 42 активных жителей работали 34 человека (21 мужчина и 13 женщин), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 10 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна